Скалабрини () — итальянская фамилия. Известные носители:
 Скалабрини, Брайан (род. 1978) — американский профессиональный баскетболист.
 Скалабрини, Джованни Баттиста — блаженный Римско-Католической Церкви, епископ.

См. также 
 Скалабрини Ортис — станция Линии D метрополитена Буэнос-Айреса.